Dracohors est le nom d'un clade d'archosauriens dinosauriformes comprenant les dinosaures, les silésauridés et le genre basal Saltopus.

Le plus ancien membre connu est Asilisaurus, qui remonte à environ , à l'âge Anisien du Trias moyen.

Etymologie 
Le nom du taxon est formé par haplologie du latin  « dragon, [grand] serpent » et , en référence en la cohorte romaine. Son génitif latin est .

Description 
Les synapomorphie des membres du clade Dracohors sont présentés comme ceci :
 le récessus tympanique antérieur ;
 les épipophyses axiales ; 
 les lames centrodiapophysaires dans les vertèbres présacrées ; 
 l'agrandissement relatif de la taille du processus postacétabulaire de l'ilion ; 
 l'allongement du pubis ;
 le sillon proximal et la réduction du tubercule ligamentaire dans la tête fémorale ; 
 la réduction supplémentaire de la longueur du quatrième métatarsien et de l'orteil par rapport au troisième.

Phylogénie 
La position phylogénétique de différents dinosaures basée selon Andrea Cau, 2018:

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dinosauria
 Silesauridae

Liens externes 

Dinosauromorpha
Taxon décrit en 2018